В настоящее время военные корабли находятся на вооружении практически всех стран, находящихся у моря. В данном списке представлены типы кораблей, состоящих на вооружении у разных стран мира. Для удобства они делятся на категории. Также есть Список современных типов подводных лодок.

Авианосцы

Крейсера

Универсальные десантные корабли

Эсминцы

Фрегаты

Корветы

Десантные корабли

Примечания 

Списки:Суда и корабли